12 кана́л может означать:
 12 канал — телеканал, вещавший из ДНР.
 12 канал (Омск) — российский региональный телеканал.
 12 канал (Красноярск) — российский региональный телеканал.
 12 канал (Череповец) — российский региональный телеканал.